Cuminum officinale är en flockblommig växtart som beskrevs av Garsault. Cuminum officinale ingår i släktet spiskumminsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spiskumminsläktet
officinale